Vesco ist der Familienname folgender Personen:

 Donald A. „Don“ Vesco (1939–2002), US-amerikanischer Motorradrennfahrer
 Giselle Vesco (1925–2021), deutsche Schauspielerin
 Jean-Paul Vesco OP (* 1962), französischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Algier
 Robert Vesco (1935–2007), US-amerikanischer Investor
 Víctor José Vesco (* 1923), ehemaliger Vorsitzender des Fußballclubs Club Atlético Rosario Central